Андре́й Ви́кторович Ле́вкин (22 декабря 1954, Рига — 13 февраля 2023) — латвийский и российский прозаик, редактор, журналист.

Биография 
Окончил механико-математический факультет МГУ в 1972 г. С 1977 г. работал в Институте электроники и вычислительной техники Академии наук Латвии.

На рубеже 1980—90-х гг. — один из интеллектуальных и культурных лидеров новой русской литературы Латвии. С 1987 г. — ведущий сотрудник, затем, в 1988—1994 гг. — фактический редактор русского издания литературного, художественного и общественно-политического ежемесячного журнала «Родник» (Рига), удостоенного Малой Букеровской премии «за лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья».

Скончался 13 февраля 2023 года на 69-м году жизни.

Литературная деятельность 
Проза публиковалась в журналах «Даугава», «Родник», «Сумерки», «Митин журнал», «Урал», «Комментарии», «Знамя», «Новая Юность», «Уральская новь», «Октябрь», «Звезда», «©оюз Писателей», «Дружба народов», «Воздух», «Русская проза», «TextOnly», альманахе «Фигуры речи» и др.

Лауреат премии Андрея Белого в номинации «Проза» (2001). В 2009—2010 гг. входил в состав комитета премии Белого. В 2011—2013 гг. — эксперт премии «НОС».

Принимал участие в работе над сценарием (диалоги) полнометражного художественного фильма «Las Meninas» (режиссёр Игорь Подольчак, Украина, 2008).

Вместе с Кириллом Кобриным — создатель литературно-художественного проекта Post(non)fiction.

Проза переводилась на английский, болгарский, немецкий, польский, финский языки.

Журналистская деятельность 
В начале 1990-х гг. работал на русском телевидении Латвии. С 1994 года — член редколлегии газеты «Бизнес и Балтия». После переезда в Москву в 1998 г. возглавлял крупные интернет-проекты «СМИ.ру» и «Полит.ру». Автор раздела «NET-культура», затем — куратор отдела политики в «Русском журнале», там же с ноября 2006 г. по август 2008 г. вел рубрику «Новые описания». Колумнист интернет-изданий «Газета.Ru» (2003—2004), «Взгляд» (2005—2007), «Эксперт Online» (2007—2009), Slon.ru (2014—2015), раздела «Медиалогика» портала OpenSpace.ru (2010—2011) и др. Публиковал тексты о современной культуре на сайте arterritory.com.

Книги 
 Старинная арифметика: Рассказы и повести. — Рига: Лиесма, 1986. — 207 с.
 Тихие происшествия. — СПб.: Фил. «Васильевский остров» об-ния «Всесоюз. молодеж. кн. центр», 1991. — 58 с.
 Междуцарствие. — СПб.: Митин журнал; Борей-Арт-Центр, 1999. — 310 с.
 Двойники: Рассказы, повести. — СПб.: Борей-Арт-Центр, 2000. — 282 с.
 Цыганский роман: Повести, рассказы. — СПб.: Амфора, 2000. — 377 с.
 Голем, русская версия: Роман, рассказы, повесть. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 313 с.
 Черный воздух: Повести, рассказы. — СПб.: Амфора, 2004. — 367 с.
 Мозгва: Роман. — М.: ОГИ, 2005. — 172 с.
 Счастьеловка. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 123 с.
 Собрание сочинений: В 2 частях. — М.: ОГИ, 2008. — Ч. 1. — 608 с.; Ч. 2. — 608 с.
 Марпл: Роман. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 290 с.
 Вена, операционная система (Wien OS). — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 171 с.
 Из Чикаго. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 220 с.
 Битый пиксель. — М.: Коровакниги, 2016. — 36 с.
 Города как камни и представления. — Казань: Смена, 2016. — 92 с.
 Дым внутрь погоды. — [Рига]: Орбита, 2016. — 122 с.
 Голые мозги, кафельный прилавок / Предисл. О. Аронсона. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 208 с.
 Проводки оборвались, ну и что. — М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 248 с.

Литература 
 Бавильский Д. Внутри слепого пятна. Андрей Левкин отвечает на вопросы Дмитрия Бавильского // Топос. 2003. 1 июля.
 Ермошина Г. Разговор внутри постоянной паузы. Рец. на кн.: Андрей Левкин. Цыганский роман: Повести, рассказы. СПб.: Амфора, 2000 // Знамя. 2001. № 2.
 Ермошина Г. Уходящий из кадра: Рец. на кн.: Левкин А. Двойники: Рассказы, повести. СПб.: Изд-во Борей-Арт, 2000 // Дружба народов. 2001. № 5.
 Идлис Ю. Вы свободны, урок окончен. Рец. на кн.: Левкин А. Черный воздух: Повести, рассказы // Новое литературное обозрение. 2004. № 69.
 Касымов А. Андрей Левкин. Голем, русская версия // Знамя. 2003. № 6.
 Кобрин К. Андрей Левкин о своей новой книге «Вена. Операционная система» // postnonfiction.org.
 Корчагин К. Города для игры в города. Опыты «другого» травелога // Октябрь. 2013. № 3.
 Липовецкий М. Нечто неосязаемое. Способ Левкина // OpenSpace.ru. 2011. 15 февраля.
 Скидан А. Косвенные свидетельства // Русский журнал. 1999. 26 августа.
 Снытко С. Субъект и жанр в «поэтике ущерба» (О «романах» Андрея Левкина) // Новое литературное обозрение. 2015. № 134.
 Уланов А. Личная буква «у» в слове «вечер» // НГ ExLibris. 2001. 19 июля.
 Уланов А. Предмет: перемена. Рец. на кн.: Андрей Левкин. Цыганский роман // Русский журнал. 2000. 3 ноября.
 Фанайлова Е. Андрей Левкин. Собрание сочинений в 2-х томах // OpenSpace.ru. 2008. 8 сентября.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Физиономии русского интернета
 «Вавилон»
 «Русский журнал»

Персоналии по алфавиту
Писатели Латвии
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Эссеисты России
Журналисты России
Эссеисты по алфавиту
Полит.ру
Эссеисты Латвии
Журналисты Латвии
Родившиеся в 1954 году
Родившиеся 22 декабря
Родившиеся в Риге
Лауреаты премии Андрея Белого
Выпускники механико-математического факультета МГУ